Half a Sinner – film del 1934 diretto da Kurt Neumann
Half a Sinner – film del 1940 diretto da Al Christie